Palhais pode ser:

 Palhais - freguesia no concelho do Barreiro, Portugal
 Palhais - freguesia no concelho da Sertã, Portugal
 Palhais - freguesia no concelho de Trancoso, Portugal
 Palhais - localidade na freguesia de Charneca da Caparica, Portugal
  Palhais - localidade na freguesia de Santo Isidoro, concelho de Mafra, Portugal

Desambiguação